Le pressage est une méthode :
 de mise en forme de différents matériaux ;
 de séparation utilisée pour :
 extraire le jus ou l'huile de certains fruits, graines ou végétaux ;
 améliorer l'égouttage des fromages (fromage à pâte pressée).